Mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 odbyły się od 24 do 27 czerwca.

Mecze

Niemcy – Szwecja 
Środa, 24 czerwca 2006
17:00 – FIFA World Cup Stadium München, Monachium – Widzów: 66 000

 Sędzia główny: Carlos Simon (Brazylia)
 Asystenci:
 Aristeu Tavares (Brazylia)
 Ednilson Corona (Brazylia)
 Sędzia techniczny: Shamsul Maidin (Singapur)
 Piąty sędzia: Prachya Permpanich (Tajlandia)

Argentyna – Meksyk 
Środa, 24 czerwca 2006
21:00 – Zentralstadion, Lipsk – Widzów: 43 000

 Sędzia główny: Massimo Busacca (Szwajcaria)
 Sędziowie liniowi:
 Francesco Buragina (Szwajcaria)
 Matthias Arnet (Szwajcaria)
 Sędzia techniczny: Khalil al-Ghamdi (Arabia Saudyjska)
 Piąty sędzia: Fathi Arabati (Jordania)
 Zawodnik meczu:  Maxi Rodríguez

Anglia – Ekwador 
Niedziela, 25 czerwca 2006
17:00 – Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart – Widzów: 52 000

 Sędzia: Frank De Bleeckere (Belgia)
 Sędziowie liniowi:
 Peter Hermans (Belgia)
 Walter Vromans (Belgia)
 Sędzia techniczny: Óscar Ruiz (Kolumbia)
 Piąty sędzia: Jose Navia (Kolumbia)
 Zawodnik meczu:  John Terry

Portugalia – Holandia 
Niedziela, 25 czerwca 2006
21:00 – Frankenstadion, Norymberga – Widzów: 41 000

 Sędzia główny: Walentin Iwanow (Rosja)
 Asystenci:
 Nikołaj Gołubiew (Rosja)
 Jewgienij Wolnin (Rosja)
 Sędzis techniczny: Marco Rodriguez (Meksyk)
 Piąty sędzia: Jose Luis Camargo (Meksyk)
 Zawodnik meczu:  Maniche

Włochy – Australia 
Poniedziałek, 26 czerwca 2006
17:00 – Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern – Widzów: 46 000

 Sędzia główny: Luis Medina Cantalejo (Hiszpania)
 Asystenci:
 Victoriano Giraldez Carrasco (Hiszpania)
 Pedro Medina Hernández (Hiszpania)
 Sędzi techniczny: Éric Poulat (Francja)
 Piąty sędzia: Lionel Dagorne (Francja)

Szwajcaria – Ukraina 
Poniedziałek, 26 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Köln, Kolonia – Widzów: 45 000

 Sędzia główny: Benito Archundia (Meksyk)
 Asystenci:
 José Ramírez (Meksyk)
 Héctor Vergara (Kanada)
 Sędzia techniczny: Jerome Damon (RPA)
 Piąty sędzia: Justice Yeboah (Ghana)
 

 Rzuty karne

Brazylia – Ghana 
Czwartek, 27 czerwca 2006
17:00 – FIFA WM-Stadion Dortmund, Dortmund – Widzów: 65 000

 Sędzia główny: Ľuboš Micheľ (Słowacja)
 Asystenci
 Roman Slysko (Słowacja)
 Martin Balko (Słowacja)
 Sędzia techniczny: Mark Shield (Australia)
 Piąty sędzia: Nathan Gibson (Australia)

Hiszpania – Francja 
Wtorek, 27 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Hannover, Hanower – Widzów: 43 000

 Sędzia główny: Roberto Rosetti (Włochy)
 Asystenci
 Cristiano Copelli (Włochy)
 Alessandro Stagnoli (Włochy)
 Sędzia techniczny: Markus Merk (Niemcy)
 Piąty sędzia: Christian Schraer (Niemcy)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006